L'expression Temple du Soleil peut renvoyer à :
 Temple du Soleil, ou Coricancha, lieu sacré de l'empire inca, à Cuzco, Pérou ;
 Temple du Soleil ou Torreón du Machu Picchu, au Pérou ;
 Temple du Soleil, lieu de culte chez les Muiscas, en Colombie ;
 Le Temple du Soleil, album de bande dessinée de la série Les Aventures de Tintin paru en 1949, dont sont dérivées plusieurs œuvres :
 Tintin et le Temple du Soleil, long métrage d'animation sorti en 1969 ;
 Tintin : Le Temple du Soleil, jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Tintin : Le Temple du Soleil, comédie musicale créée en 2001.
 Temple du Soleil, un autel de Pékin en Chine.
Homonymie de titre